Venzi ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Venzi (* 1992), Schweizer Leichtathlet
 Vitale Venzi, italienischer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Skilangläufer